Флаг муниципального образования Благова́рский район Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из пяти вертикальных полос зелёного, белого, зелёного, белого и зелёного цвета (ширина крайних зелёных полос по 1/4 длины полотнища, белых полос по 1/10 длины полотнища); в центре средней полосы головка хлебного колоса жёлтого цвета, поверх остьев которой шар синего цвета, обременённый взлетающим жаворонком жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Зелёное поле флага — символ изобилия и плодородия, олицетворяет красоту земли, весеннее пробуждение природы, ликование и торжество жизни, мир и покой.

В центре — стилизованный хлебный колос. Хлеб всегда был не только основой экономики района, но и мерилом человеческого достоинства, моральных и нравственных качеств людей, их высочайшего хлеборобского мастерства и трудолюбия. Это главное богатство земли благоварской, главная забота и основа благополучия её жителей. Здесь, на этой земле, живут потомки минских племён башкир, предводитель которых Канзафар-бий был инициатором добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства. Зерна в золотом колосе герба — это символ единения благоварцев в их стремлении к добру и свету, к процветанию родной земли.

Поющий жаворонок — одна из самых любимых народом птиц. Прилёт жаворонков знаменует приход весны, яркое и тёплое свечение солнца, пробуждение земли, начало самого главного для крестьянина периода весенне-полевых работ. Символично, что жаворонок до восхода солнца просыпается и летает над полями и лугами до заката солнца. И его звонкая трель радует сердца тех, кто от зари до темна трудится на родной земле.

Хлебный колос в изображении флага окаймляют две полосы серебряного (белого) цвета — цвета чистой воды, отображающего веру, добродетель и благородство, чистоту помыслов. Одновременно это символическое изображение двух рек района — Чермасана и Кармасана.

Примечания 

Флаг Благоварского района
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением жаворонка